Dades de la Temporada 1993-1994 de la UE Sant Andreu.

Partits

Lliga (Segona B) 
 Segona divisió B, grup 3r: 7a posició.

Primera volta

Segona volta

Referències

Bibliografia 
 Unió Esportiva Sant Andreu 1909-2009. Autors: Xavier Araguz, Joan Esteve, Àngel Domingo, Jordi Petit, Eduardo Quintana, Quim Terrè i Vicenç Martínez. Editorial: Ajuntament de Barcelona. .

Temporades de la Unió Esportiva Sant Andreu
Competicions futbolístiques del 1993
Competicions futbolístiques del 1994
Competicions esportives del 1993 a Catalunya
Competicions esportives del 1994 a Catalunya